Hernig ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Hernig (* 1968), deutscher Autor
 Mario Hernig (* 1959), deutscher Radrennfahrer